Attila Ungvári (* 25. října 1988 Cegléd) je maďarský zápasník-judista.

Sportovní kariéra 
S judem začínal po boku staršího bratra Miklóse. V maďarské mužské reprezentaci se pohyboval od roku 2009 v lehké váze do 73 kg. Na přelomu roku 2010–2011 patřil k nejlepším judistům světa, ale v únoru 2011 byl pozitivně testován na anabolický steroid stanozal a dostal dvouletý zákaz startu. Po návratu v roce 2013 přestoupil od roku 2014 do vyšší polostřední váhy do 81 kg. V roce 2016 se na olympijské hry v Riu nekvalifikoval.

Vítězství 
 2011 – 1× světový pohár (Budapešť)
 2013 – 1× světový pohár (Glasgow)
 2016 – 2× světový pohár (Casablanca, Tallinn)
 2017 – 1× světový pohár (Záhřeb)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Maďarsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Attily Ungváriho na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Attily Ungváriho na Judobase.org

Maďarští judisté
Narození v roce 1988
Narození 25. října
Žijící lidé
Muži
Dopingové případy v judu